Горње Крајинце је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 738 становника.

Демографија 
У насељу Горње Крајинце живи 598 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 37,9 година (37,7 код мушкараца и 38,1 код жена). У насељу има 151 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 5,21.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији